blauwe hardsteen, ook wel arduin genoemd, een gesteente
 Arduin van Ivrea, zoon van de graaf van Pombia
 Arduin, een personage uit de Harry Potterboeken
 Arduin (organisatie), voormalige Zeeuwse zorgorganisatie voor gehandicapten